Коптская церковь может означать:

 Коптская православная церковь
 Коптская католическая церковь

См. также 
 Коптский обряд